Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  de réserve (Empire allemand) pendant la Première Guerre mondiale 
  d'infanterie (Allemagne) pendant la Seconde Guerre mondiale

États-Unis 
  blindée de l'US Army

France 
  d'infanterie de l'Armée de terre française pendant la Première Guerre mondiale

Japon 
  d'infanterie (Japon)